Ел Тилдио има више значења:

 Ел Тилдио (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Тилдио (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тилдио (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тилдио, Ел Бањо (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику